Ludwig-Jahn-Straße 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Ludwig-Jahn-Straße 2 in Ebersbach/Sa., siehe Liste der Kulturdenkmale in Ebersbach/Sa. (A–L)
 Ludwig-Jahn-Straße 2 in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Ludwig-Jahn-Straße 2 in Großschönau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Großschönau (A–M)
 Ludwig-Jahn-Straße 2 in Lauta, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lauta
 Gartenpavillon Ludwig-Jahn-Straße 2 (Radebeul)

Siehe auch:
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2